Пуково — деревня в Калининском районе Тверской области. Относится к Михайловскому сельскому поселению.

Расположена в 10 км к северо-востоку от Твери, на старом Бежецком шоссе. Рядом деревня Софьино.

Населённые пункты Калининского района (Тверская область)